FAAM steht für:
 Facility for Airborne Atmospheric Measurements, britische Organisation, Kooperation des Met Office und des Natural Environment Research Council an der Cranfield University
 First Aid Animales Mallorca
 First American Art Magazine
 Faam S.P.A., italienisches Unternehmen

Abkürzung